A State of Mind kan syfta på:

A State of Mind (album av Richie Havens) – ett album av Richie Havens
A State of Mind (album av E.M.D.) – ett album av E.M.D.